Cyanophthalma är ett släkte av slemmaskar som beskrevs av Norenburg 1986. Enligt Catalogue of Life ingår Cyanophthalma i familjen Tetrastemmatidae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen Hoplonemertea.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Slemmaskar
Cyanophthalma